

Топоніми
 Насу (Тотіґі)
 Насу-Карасуяма
 Насу-Сіобара
 Повіт Насу
 Провінція Насу
 Гора Насу

Персоналії 
Насу — японське прізвище.
Рід Насу — самурайський рід.
Насу но Йоїті — полководець.